Mamaroneck, New York est le nom de deux endroits aux États-Unis dans l'État de New York:

Mamaroneck (ville, New York), une ville dans le Comté de Westchester,
Mamaroneck (village, New York), un village en partie inclus dans cette ville.